Fridell ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Fridell (1919–1985), schwedischer Schauspieler
 Axel Fridell (1894–1935), schwedischer Grafiker und Maler
 Daniel Fridell (* 1967), schwedischer Regisseur
 Folke Fridell (1904–1986), schwedischer Schriftsteller
 Knut Fridell (1908–1992), schwedischer Ringer
 Squire Fridell (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Autor

Siehe auch:
 Friedell
 Friedel